Герасин — русская фамилия. Известные носители:

 Герасин, Валентин Васильевич (1923—2004) — Герой Советского Союза.
 Герасин, Виктор Иванович (1939—2016) — советский и российский поэт и прозаик.
 Герасин, Максим Юрьевич (род. 1974) — российский футболист, игрок в мини-футбол, тренер.